Бужанка — название населённых пунктов на Украине:

 Бужанка — село в Иваничевском районе Волынской области.
 Бужанка — село в Лысянском районе Черкасской области.
 Бужанка — село в Коропском районе Черниговской области.